Anna Sobieska – córka Marka Sobieskiego i Jadwigi Snopkowskiej, ksieni klasztoru brygidek w Grodnie.
 Anna Rozalia Sobieska – córka Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny, benedyktynka we Lwowie.